Nancye Bolton e Colin Long hanno battuto in finale Thelma Long e Bill Sidwell 7-5, 4-6, 8-6.

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Australian Championships 1948